Misick ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Misick (* 1966), Politiker der Turks- und Caicosinseln
 Washington Misick (* 1950), Politiker der Turks- und Caicosinseln